Tadeusz Sikora (1928–2016) – polski nauczyciel, kompozytor, autor i tłumacz pieśni religijnych, działacz społeczny oraz kościelny
 Tadeusz Sikora (ur. 1935) – polski działacz sportowy i społeczny, koszykarz, instruktor koszykówki, wieloletni kierownik drużyny stargardzkiej, były prezes i wiceprezes klubu sportowego Spójnia Stargard
 Tadeusz Sikora (zm. 2022) – polski pieśniarz związany z opozycją antykomunistyczną w okresie PRL
 Tadeusz Sikora – polski puzonista, członek zespołu Wawele